Rheinstrecke ist der Name zweier Eisenbahn-Hauptstrecken entlang des Flusses zwischen Köln und Mainz/Wiesbaden:

 Linke Rheinstrecke
 Rechte Rheinstrecke

Siehe auch:
 Rheinbahn (Begriffsklärung)
 Rheintalbahn (Begriffsklärung)
 Liste von Bahnstrecken im Rheintal